Polska Partia Robotnicza
 Przeciwpancerny pocisk rakietowy
 Przeciwlotniczy pocisk rakietowy
 Politieke Partij Radikalen
 Pinault-Printemps-Redoute
 Partido Progressista Reformador
 Portland Pattern Repository